Рамзі — прізвище.

Відомі носії 
 Аділь Рамзі (. 1977) — марокканський футболіст, який завершив ігрову кар'єру, нападник.
 Ахмед Рамзі (1930—2012) — єгипетський актор, зірка єгипетського кіно 1950-1970-х років.
 Ахмед Рамзі (футболіст) (нар. 1965) — єгипетський футболіст.
 Ібрахім Рамзі (1884—1949) — єгипетський драматург, поет, письменник, публіцист, перекладач.
 Мурат Рамзі (1854—1934) — відомий представник мусульманської науки і релігії, історик і письменник.
 Рашид Рамзі (. 1980) — бахрейнський бігун марокканського походження.
 Хані Рамзі (. 1969) — єгипетський футболіст.
 Маннон Рамзі (Абдуллаєв) (1893—1938) — народний комісар освіти Узбецької РСР.

Див також 
 Рамзі (ім'я)
 Рамсей
 Ремзі

Примітки